Осеан Доден була чинною чемпіонкою, але знялась зі свого матчу 2-го кола через запаморочення.

Алісон ван Ейтванк виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Тімеа Бабош з рахунком 5–7, 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Coupe Banque Nationale
2017